Artur Landsberger (1876-1933), romancier et critique allemand ;
 Benno Landsberger (1890-1968), assyriologue ;
 Mark Landsberger (né en 1955), joueur de basket-ball.

Landsberger peut aussi désigner : 
 (33591) Landsberger, un astéroïde de la ceinture principale.